Bryant Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Mountain (Alabama)
 Bryant Mountain (Arizona)
 Bryant Mountain (Maine)
 Bryant Mountain (Massachusetts)
 Bryant Mountain (New Hampshire)
 Bryant Mountain (North Carolina)
 Bryant Mountain (Oregon)
 Bryant Mountain (Greenville County, South Carolina)
 Bryant Mountain (Pickens County, South Carolina)
 Bryant Mountain (Vermont)
 Bryant Mountain (Nelson County, Virginia, 450 m)
 Bryant Mountain (Nelson County, Virginia, 777 m)